Андрей Александрович Бенкендорф Бенкендорф, Андрей Александрович (? — 1958) — русский офицер, камергер.
 Бенкендорф, Андрей Александрович (1946—2012) — советский и российский кинорежиссёр.